Сегунда 2019/2020 () — 89-й сезон второго по уровню дивизиона в системе футбольных лиг Испании с момента его создания. Сезон начался 17 августа 2019 года, однако был приостановлен с 12 марта 2020 года по решению  в связи с пандемией COVID-19 в этой стране.

Участники 

Вот уже второй сезон подряд в Сегунде не представлено ни одной резервной команды (последними в сезоне 2017/18 были «Барселона Б» и «Севилья Атлетико»).

Турнирная таблица

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Финал 

|}

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2019/2020
Испания 2
Спорт в Испании в 2019 году
Спорт в Испании в 2020 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2019/2020